Uronen ist der Name von

 Jarmo Uronen (1964–2017), finnischer Eishockeyspieler	
 Jere Uronen (* 1994), finnischer Fußballspieler
 Jesse Uronen (* 1986), finnischer Eishockeyspieler	
 Paavo Uronen (* 1938), ehemaliger Rektor der Helsinki University of Technology
 Reino Uronen (1935–2013), Staatssekretär im Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
 Riikka-Liisa Uronen, Universität Helsinki
 Uronen Precision, finnischer Waffenhersteller